Гани Оладимеджи Лаваль (; 7 ноября 1988 года, Колледж-Парк, Джорджия) — американский профессиональный баскетболист. Также имеет гражданство Нигерии.

Школа и колледж 
Гани учился в школе Норкросса, Джорджия. Был приглашён на матч McDonald’s All-American, за этим последовал первый полноценный сезон и титул «Мистер Баскетбол 2007» в Джорджии.

Выступал за Технологический институт Джорджии, провёл в ней три сезона. Дебютировал в сезоне 2007-08 за колледж в игре против «Дьюк Блю Дэвилз», в которой набрал 10 очков при проценте попаданий 5 из 6, сделал 4 подбора. Первые шесть матчей статистические показатели игрока не впечатляли. Наибольшее количество подборов за игру (9) набрал в матче 6 января 2008 года против Пресвитерианского колледжа.

По итогам сезона в команде лидировал по проценту попаданий с игры и блок-шотам в сезоне 2007—2008.

На втором курсе в сезоне 2008-09 Лаваль набрал лучший в карьере показатель по набранным очкам (34) в игре 3 декабря 2008 года, однако его команда проиграла. 30 декабря 2008 года набрал лучший показатель по подборам (16). 14 января 2009 года он улучшил этот показатель до 17 подборов за игру в матче с «Дьюком». После второго курса Лаваль решил попробовать себя на драфте НБА, однако 14 июня 2009 года его кандидатуру убрали, а игрок вернулся в колледж.

Профессиональная карьера 
Лаваль был выбран командой «Финикс Санз» под общим 46 номером на драфте НБА 2010 года. В 2010 году игрок выступал в Летней лиге НБА. 2 августа 2010 года Лаваль подписал контракт с «Санз». 16 ноября 2010 года после того, как игрок не сыграл ни одной игры за команду, он отправился в Д-лигу, где присоединился к клубу «Айова Энерджи». За «Финикс Санз» игрок отыграл лишь две минуты в матче 31 декабря 2010 года против «Детройт Пистонс» и отметился одним фолом. Сезон 2010-11 завершился неудачно — 6 января 2011 года игрок получил травму лодыжки.

В период локаута 2011 года в НБА Лаваль отправился в польский баскетбольный клуб «Застал Зелёна-Гура». После завершения локаута «Санз» отказались от услуг Лаваля, так как в команде было несколько хороших тяжёлых форвардов. Игрок тренировался в лагере «Сан-Антонио Спёрс», однако дальше этого дело не пошло. После того, как было объявлено, что Кеньон Мартин покинул клуб Китайской баскетбольной ассоциации «Синьцзян Флайн Тайгерс», Лаваль подписал с командой контракт. Однако, когда в лиге начались матчи плей-офф, Лаваль был отчислен и заменен на Ике Диогу. Игроку пришлось вернуться в «Застал», но и там он провёл всего две недели, после чего был отчислен с мотивировкой «Это не тот игрок, который начинал сезон».

В апреле 2012 года игрок подписал контракт с французским клубом «Роанн» до конца сезона.

В этом же году перешёл в итальянский клуб «Виртус».

В июле 2013 года сыграл в двух матчах за клуб второго дивизиона Китая «Гуанчжоу Люсуй». 9 августа 2013 года Лаваль подписал контракт с латвийским клубом «ВЭФ», сроком на один год. Однако он не полетел с командой на матч квалификации Евролиги, который проходил 1 октября 2013 года. Тренер Рамунас Бутаутас отметил, что разочарован в игроке и его отношении к клубу. 3 октября 2013 года Лаваль и «ВЭФ» официально расторгли контракт.

5 октября 2013 года игрок подписывает контракт с клубом НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс», однако уже 27 октября игрок был отчислен.

5 ноября 2013 года игрок подписал контракт с клубом чемпионата Италии «Олимпия Милан».

В августе 2014 года Гани подписал контракт с клубом Турецкой баскетбольной лиги «Трабзонспор».

Личная жизнь 
Родители Гани родом из Нигерии, заняты в сфере недвижимости. У него две сестры, Халила и Часити и брат Халил.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте БК «Трабзонспор»

Баскетболисты Нигерии
Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки БК «Роан»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»